Галіфакс (округ, Північна Кароліна)
 Галіфакс (округ, Вірджинія)